Orden der Treue bezeichnet

 einen Ritterorden im Herzogtum Bar, siehe Hubertusorden (Herzogtum Bar)
 einen badischen Hausorden, siehe Hausorden der Treue
 einen sächsischen Damenorden, siehe Orden der Treue (Sachsen)
 einen dänischen Hausorden, siehe Ordre de l’union parfaite
 einen spanischen Verdienstorden, siehe Orden der Treue (Spanien)
 einen französischen Verdienstorden, siehe Orden der Treue (Frankreich)